Заграничний Антон Харитонович (1907—1992) — червоноармієць, учасник радянсько-польської, радянсько-фінської та Другої світової воєн.
 Заграничний Валентин Анатолійович (1978—2014) — капітан 2 рангу (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заграничний Зіновій Давидович (1900—1966) — український радянський хормейстер, композитор, педагог. Заслужений артист УРСР.